Бази́ль Боли́ (; 2 января 1967, Абиджан, Кот-д’Ивуар) — французский футболист, центральный защитник. Автор первого гола в финалах Лиги чемпионов.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в «Осере». Позже был марсельский «Олимпик» Бернара Тапи. На этот период времени и пришёлся пик его карьеры. С этим клубом он трижды стал чемпионом Франции, выиграл Лигу чемпионов 1992/93, где в финале забил единственный гол «Милану». Впоследствии звания чемпиона Франции был лишен в связи со скандалом, связанным с договорными матчами. Позже провел по одному сезону в шотландском «Глазго Рейнджерс» и «Монако». Завершил карьеру игрока в японской J-лиге.

Карьера в сборной 
В составе национальной команды дебютировал 19 августа 1986 года в товарищеской игре против Швейцарии (0:2). 17 ноября 1990 года забил свой единственный гол за сборную в матче отборочного турнира Euro-1992 против Албании. Завершил карьеру в сборной 28 июля 1993 года в товарищеской встрече против сборной России. Всего за «трехцветных» сыграл 45 матчей.

Статистика выступлений 
 1982/83 «Осер» (Франция) 1 0
 1983/84 «Осер» (Франция) 35 0
 1984/85 «Осер» (Франция) 36 1
 1985/86 «Осер» (Франция) 36 2
 1986/87 «Осер» (Франция) 38 0
 1987/88 «Осер» (Франция) 35 0
 1988/89 «Осер» (Франция) 37 1
 1989/90 «Осер» (Франция) 36 0
 1990/91 «Марсель» (Франция) 38 8
 1991/92 «Марсель» (Франция) 34 5
 1992/93 «Марсель» (Франция) 32 4
 1993/94 «Марсель» (Франция) 27 3
 1994/95 «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) 28 2
 1995/96 «Монако» (Франция) 11 0
 1996 «Урава Ред Даймонз» (Япония) 32 0
 1997 «Урава Ред Даймонз» (Япония) 10

Личная жизнь 
 Его старший брат Роже Боли также был известным футболистом. Он защищал цвета «Осера», «Лилля», «Ланса».
 Базиль Боли является дядей игрока Янника Боли.

Достижения 
 Чемпионат Франции
 Победитель: 1991, 1992, 1993 (лишен)

 Чемпионат Шотландии
 Победитель: 1995

 Лига чемпионов
 Победитель: 1993
 Финалист: 1991

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на сайте sporting-heroes.net
 Базиль Боли на IMDB 
 Сайт Базиля Боли
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»